Бя́лы-Ко́счул () — село в Польше в сельской гмине Велька-Весь Краковского повята Малопольского воеводства.

География 
Село располагается в 15 км от административного центра воеводства города Краков. Село подразделяется на несколько частей под собственными неформальными названиями: Ивины, Кобылка, Кресы, Муровня, Нова-Весь, Скотница, Смардзувка и Студзенки. Около села проходит краевая дорога № 94.

Около села находится ландшафтный парк «Долинки-Краковске».

История 
Впервые село упоминается в сочинении Яна Длугоша «Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis» под латинским наименованием «Alba ecclesia». Согласно Яну Длугошу в селе находилась церковь святой Марии Магдалины. Владельцем села был Станислав Кожеквицкий герба Сырокомля. В 1827 году в селе насчитывалось 22 крестьянских хозяйств с 181 жителями. В 1877 году на месте деревянной церкви святой Марии Магдалины была построена современная каменная церковь святого Николая.

В 1975—1998 годах село входило в состав Краковского воеводства.

Население 
По состоянию на 2013 год в селе проживало 984 человека.

Данные переписи 2013 года:

Достопримечательности 
 Остатки замка, построенного в XIV веке. Находятся на Замковой-Скале на территории ландшафтного парка «Долинки-Краковске». Замок принадлежал рыцарскому роду Сырокомля. В XV веке замок был оставлен владельцами в связи с тем, что был построен новый замок в селе Кожкев.
 Церковь святого Николая. Построена в 1887 году. Памятник культуры Малопольского воеводства.

Примечания

Литература 
 Biały Kościół , Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880—1885, Tom I, стр. 199

Ссылки 
 Charakterystyka Gminy Wielka Wieś  
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT  
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. «Dziennik Ustaw». Nr 29, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  

Населённые пункты Краковского повета